HN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Honduras.
 AAR oznaka za Hutchinson and Northern Railway

Glej tudi 

Kratice